Август Лёбер (, ; 25 сентября 1865, Рига — 14 февраля 1948, Марне) — балтийский немец, адвокат, профессор права Латвийского университета (с 1919), латвийский сенатор (1918—1938).

Биография 
Август Лёбер родился 7 октября 1865 года в Риге, в семье торговца Теодора Лёбера. Август учился в Лифляндской губернской гимназии, которую окончил в 1884 году; затем — на юридическом факультете Тартуского университета, который окончил в 1888 году. Он участвовал в студенческой корпорации (студенческом братстве) «Fraternitas Rigensis». В 1889 году он защитил диссертацию и получил степень доктора права в Гёттингенском университете.

С 1890 года Лёбер работал в окружном суде в Рязанской губернии; два года спустя, в 1892, он вернулся в Ригу и стал помощником адвоката; с 1896 года являлся присяжным адвокатом. С 1905 года — состоял преподавателем морского права в Рижском морском училище, а затем — преподавал теорию общего права и коммерческое право в Рижском политехническом институте: занимал данный пост до начала Первой мировой войны, с 1912 по 1914 год. 19 августа 1919 года он был утвержден в качестве члена Сената Верховного Суда Латвии; с 1933 по 1934 год являлся председателем гражданского кассационного департамента.

Одновременно, с 1919 года, Август Лёбер занимал должность декана факультета экономики и права Латвийского университета, до 1930 являясь доцентом, а затем — профессором торгового права. В том же,1930 году он был удостоен звания почетного доктора Латвийского университета. Участвовал в разработке Гражданского закона и ряда других законов Латвийской Республики; был юрисконсультом Министерства юстиции Латвии и одним из основателей как Немецкого юридического общества в Риге, так и Латвийского пожарного общества.

После своего ухода в отставку в 1938 году Лёбер был назначен почётным судьёй Сената; после начала Второй мировой войны вместе с семьёй в ходе репатриации балтийских немцев переехал на предоставленные переселенцам новые земли Третьего Рейха — в Познани. В конце Второй мировой войны, в апреле 1945 года он переехал в город Марне (земля Шлезвиг-Гольштейн), где скончался 14 февраля 1948 года.

Работы 
 Ievads tiesību zinībās : pēc Latvijas Augstskolā lasītām lekcijām 1920/21 gadā. Riga, 1921
 Vispārējā tiesību teorija : Kara juridiskos kursos 1920./21. g. lasīto lekciju konspekts, Riga, 1921
 Tirdzniecības tiesību pārskats, Riga, 1926
 Vekseļtiesību pārskats, Riga, 1927
 Fonti e lineamenti della legislazione lettone in materia di diritto privato, Riga, 1930
 Raksti par vekseļu un čeku tiesībām žurnālā «Tieslietu Ministrijas Vēstnesis» 1922—1931, Riga, 1993
 Vekseļu un čeku tiesību pārskats : Rīga, 1926.-1927, Riga, 1993
 No romiesu tiesibam lidz Hagas konvencijam. Senatora Augusta Lebera juridiskie atzinumi (1909—1939) / krajum. sastadijs Ditrihs Andrejs Lēbers. — Riga: LU žurnāla «Latvijas Vēsture» fonds, 2004. — 520 lpp. («Vom Römischen Recht bis zur Haager Konvention. Rechtgutachten des Senator August A. Loeber (1909—1939)»: сборник очерков с 44 ранее не публиковавшимися юридическими работами Лёбера)

Семья 
Сын: Дитрих Андрей Лебер (1923—2004) — учёный в области международного права, иностранный член Академии наук Латвии и почетный доктор Латвийского университета.

Супруга -- Эмилия, урождённая Менцендорф.

Награды 
 Орден Трёх звёзд III степени (1926)
 Орден Трёх звёзд II степени (1935)

Примечания

Литература 
 Senators Augusts Lebers (Loeber), 1865—1948 : dzīve un darbs : dokumentu izvēle un personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sastādījis Ditrichs Andrejs Lebers (Loeber), Rīga, 1995
 Latvijas Senāta senators Augusts Lebers : biobibliogrāfija / Latvijas Akadēmiskā bibliotēka; sastādītājas: M. Kadike … [et al.]; redaktore: L. Krūmiņa, Rīga, 1997
 The Baltic states at historical crossroads : political, economic, and legal problems in the context of the international co-operation at the beginning of the 21st century : a collection of scholarly articles : published in memory of Senator August Loeber, Riga, 1998
 August Loeber und Estland : eine Sammlung von Materialien über August Loeber (1865—1948), Senator des Senats von Lettland und Professor der Universität Lettlands / zusammengestellt aus Anlass des 50. Jahrestages seines Todes von Dietrich A. Loeber, Riga, 1998
 Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft, hg. v. d. deutschen Gesellschaft für Rechtswissenschaft zu Riga, Band 1 1926/1927-Band 11 1939, Faksimileausgabe, hg. v. Juristen-Verein Lettlands und v. d. Senator August Loeber-Stiftung, Projektleitung Loeber, Dietrich André, Böhlau, Köln 2003.
 Sanita Osipova: Die Entwicklung der lettischen Rechtssprache nach der Gründung der Republik Lettland am Beispiel der juristischen Ausbildung, Universität Lettlands, 2010.
 Dietrich André Loeber (Hrsg.): Latvijas tiesību vēsture (1914−2000), Rīga: Latvijas Vēstures Fonds, 2000.
 Boris Meissner: «The Occupation of the Baltic States from a Present-Day Perspective» in The Baltic States at Historical Crossroads. Political, economic, and legal problems and opportunities in the context of international co-operation at the beginning of the 21st century. A collection of scholarly articles. Second revised and expanded edition. Published in memory of Senator August Loeber and on the occasion of the 75th birthday of Professor Dietrich Andre Loeber. Edited * by Dr. habil.Tālavs Jundzis. Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2001
 Ilga Grava-Kreituse: Latvijas okupācija un aneksija, 1939—1940 : dokumenti un materiāli, Rīga, 1995
 Latvijas Senāts, 1918—1940 : rādītājs Latvijas Senāta spriedumu krājumam. 1.sēj., Ievads, Rīga, 1997—1998
 Album fratrum Rigensium 1823—1979. Hechthausen 1981. Nr. 911a.

Ссылки 
 

Юристы Латвии
Юристы XX века
Доктора права